Ruby kan syfta på:

 Ruby – ett objektorienterat programspråk
 Ruby – en färgteckning hos hunden Cavalier king charles spaniel
 Ruby (film, 1992) – en film om Jack Ruby
 Ruby (namn) – ett namn vanligt i engelskspråkiga länder
 Ruby (musikgrupp) – ett indieband
 Ruby (portvin) – en sorts portvin
 Ruby (tecken) – en sorts typografi i språk som kinesiska och japanska
 Ruby Tuesday – en låt av Rolling Stones
 Pokémon Ruby – ett datorspel i Pokémon-serien

Geografi

USA 

 Ruby, South Carolina, Chesterfield County, 
 Ruby, Alaska, Yukon-Koyukuk Census Area,

Se även
 Ruby Mountain –  berg i Kanada